Міністерство війни Кореї
Міністерство війни Японії